Grödby kan syfta på:
Grödby, Nynäshamns kommun – en tätort i Nynäshamns kommun
Grödby, Bromölla kommun – en småort i Bromölla kommun